Amalthea se poate referi la:
 Amalthea (satelit), satelit al planetei Jupiter
 Amaltheia, personaj mitologic
 113 Amalthea, asteroid din centura de asteroizi